Erzja (erzjansky эрзянь кель, ) je ugrofinský jazyk, spadající do skupiny mordvinských jazyků. Mluví jím zhruba 600 000 lidí v severních, východních a severozápadních částech Mordvinské republiky v Rusku. Mimo Ruskou federaci jsou menšiny mluvčích také v Arménii, Ázerbájdžánu, Bělorusku, Estonsku, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Lotyšsku, Litvě, Turkmenistánu, Ukrajině a v Uzbekistánu.

Erzja používá cyrilici neboli azbuku, která se nijak neliší od cyrilice používané ruským jazykem. Spolu s jazykem mokša je úředním jazykem Mordvinska v Rusku. Oba jazyky jsou spolu úzce příbuzné, nicméně se značně liší ve fonologii, morfologii a slovní zásobě.

Fonologie

Samohlásky

Souhlásky

Abeceda 
Moderní erzjanská abeceda je stejná jako ruská:

Verze erzjanské abecedy před rokem 1927 zahrnovala další písmena s dieresí (ä) a šva (ə):

Latinka (oficiálně schválená vládou Nižněnovgorodské oblasti v roce 1932, ale nikdy nebyla použita): a в c ç d ә e f g y i j k l m n o p r s ş t u v x z  ь

Gramatika 
Příklad časování slovesa кундамс / kundams (lovit):

Příklady

Číslovky

Odkazy

Reference

Související články 
 Erzjané

Externí odkazy 
 
  Ugrofinská elektronická knihovna od Ugrofinského informačního centra v Syktyvkaru (Republika Komi) (texty jsou v marijštině, komi, udmurtštině, erzje a mokše)
  Erzjanj Mastor - Společnost pro ochranu Erzjanského jazyka
  Zprávy v jazycích Erzja a Mokša

Ugrofinské jazyky
Živé jazyky
Jazyky Ruska
Jazyky Kazachstánu
Jazyky Kyrgyzstánu
Jazyky Uzbekistánu
Jazyky Turkmenistánu
Jazyky Mordvinska